ХПК:

 ХПК — финский хоккейный клуб из Хямеэнлинна
 Химическое потребление кислорода — важный показатель загрязнённости при анализе воды